Teatro Buero Vallejo puede referirse a:

 Teatro Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara (España); o
 Teatro Municipal Buero Vallejo de Alcorcón (Madrid, España).